Clodoaldo (futebolista) — futebolista brasileiro, campeão do mundo em 1970
Francisco Clodoaldo Chagas Ferreira — futebolista brasileiro, atua no Fortaleza Esporte Clube

Desambiguações de antropônimos